Kampschulte steht für

 Dr. W. Kampschulte & Cie in Solingen, um 1900 gegründetes Gummiteile und Galvanotechnik-Unternehmen, siehe Dr. M. Kampschulte (mit Sitz in Düsseldorf)

Kampschulte ist der Familienname von

 Anton Kampschulte (1876–1945), deutscher Politiker (Zentrum)
 Heinrich Kampschulte (1823–1878), katholischer Priester, Politiker (Zentrum) und Historiker
 Franz Wilhelm Kampschulte (1831–1872), katholischer Historiker